

Langues

Nom 
Elf peut faire référence à :
 11 en Allemand ;
 Elf Aquitaine, une firme pétrolière française, aujourd'hui intégrée au sein du groupe Total ;
 Affaire Elf, une affaire politico-financière qui a impliqué d'anciens dirigeants d'Elf Aquitaine ;
 Elf, une marque de motos fabriquées par Elf Aquitaine ;
ELF, un ancien studio de développement de jeux vidéo japonais.
 elf, une ancienne graphie du mot elfe ;
 Elf, le titre original du film Elfe de Jon Favreau (2003) ;
 Elf, un groupe de rock américain du début des années 1970 ;
 Elf, le premier album du groupe américain Elf.
 Elf, un manège de montagnes russes en bois du Parc Hirakata.

Sigle 
ELF peut faire référence à :
 Elvish Linguistic Fellowship, une organisation consacrée à l'étude des langues construites par l'écrivain J. R. R. Tolkien ;
 Executable and Linking Format, un format de fichiers exécutables sur les systèmes d'exploitation Linux-Unix ;
 Extremely low frequency (en français, extrêmement basse fréquence), une bande de basses fréquences (3 Hz à 3 kHz) ;
 Earth Liberation Front, un groupe éco-terroriste.
 European Liberation Front, organisation internationale nationaliste-révolutionnaire.
European League of Football, un championnat européen professionnel de football américain.